Römheld ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Römheld (1839–1874), deutsche Schriftstellerin
 Gustav Römheld (1861–1933), deutscher Kabinettsrat und Museumsdirektor
 Julius Römheld (1823–1904), deutscher Eisenhüttentechniker und Unternehmer
 Ludwig Friedrich Römheld (1824–1871), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Volker Römheld (1941–2013), deutscher Agrarwissenschaftler (insbesondere Pflanzenernährung)
 Walter Müller-Römheld (* 1927), deutscher Germanist und Verleger

Römheld ist Namensbestandteil des Unternehmens:
 Römheld & Moelle, Eisengießerei, Maschinen- und Apparatebau in Mainz

Siehe auch:
 Roemheld